Дэ́видсон — распространённый вариант передачи английской фамилии Де́йвидсон ():
 Дэвидсон, Адам (род. 1964) — американский актёр и режиссёр телевидения.
  (1860—1932) — шотландско-американский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Дэвидсон, Бэзил (1914—2010) — английский писатель, историк Африки.
 Дэвидсон, Даллас — американский кантри-музыкант.
 Дэвидсон, Джеймс Альфред (1921—2004) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор Британских Виргинских островов.
 Дэвидсон, Джейсон (род. 1991) — австралийский футболист, защитник английского клуба «Вест Бромвич Альбион» и сборной Австралии.
 Дэвидсон, Джо (1883—1952) — американский скульптор-портретист.
 Дэвидсон, Джон (1857—1909) — шотландский поэт и драматург.
  (род. 1926) — британский химик.
 Дэвидсон, Дональд (1917—2003) — американский философ.
 Дэвидсон, Зариф — британская певица и автор-исполнитель англо-шотландско-иранского происхождения.
 Дэвидсон, Крис (род. 1971) — канадский гребец.
 Дэвидсон, Лукреция Мария (1808—1825) — американская писательница и поэтесса.
 Дэвидсон, Линч (1873—1952) — американский политик, 26-й вице-губернатор Техаса.
 Дэвидсон, Мэтт (род. 1991) — американский бейсболист.
 Дэвидсон, Оуэн (род. 1943) — австралийский теннисист и теннисный тренер.
 Дэвидсон, Пенина (род. 1995) — новозеландская баскетболистка.
  (род. 1930) — американский экономист.
 Дэвидсон, Роберт (1804—1894) — британский изобретатель.
 Дэвидсон, Робин (род. 1950) — австралийская писательница.
 Дэвидсон, Рэндалл (1848—1930), 96-й архиепископ Кентерберийский.
 
 Дэвидсон, Уилл — шотландский футболист.
 Дэвидсон, Уильям (1876—1934) — британский яхтсмен.
 Дэвидсон, Уильям (1922—2009) — американский предприниматель, президент Guardian Industries
 Дэвидсон, Филипп Бафорд (1915—1996) — американский военный разведчик, историк войны США во Вьетнаме.
 Дэвидсон, Эйв (1923—1993) — американский писатель.
 Дэвидсон, Эйлин (род. 1959) — американская актриса дневных мыльных опер.
 Дэвидсон, Элайн — шотландская владелица магазина ароматерапии, известная как женщина с наибольшим количеством пирсинга на теле.
 Дэвидсон, Эми (род. 1979) — американская телевизионная актриса.
 Дэвидсон, Энтони (род. 1979) — пилот автогоночной серии Формула-1.
 Дэвидсон, Эсбери Бэском (1855—1920) — американский юрист и политик, 22-й вице-губернатор Техаса.
 Лопес Дэвидсон, Густаво (род. 1961) — сальвадорский предприниматель и политик.

Топонимы 
 Дэвидсон — город в провинции Саскачеван, Канада.
 Дэвидсон — река в штате Северная Каролина, США.

Примечания

См. также 
 Давидсон
 Дэвидсон (округ)